Чемпионат Нидерландов по футболу 1896/97 () — 9-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие десять команд из 7 городов, разбитые на две группы — Восточную и Западную.

Победителем западной группы стал клуб РАП из Амстердама, а сильнейшей командой востока стал Витесс из Арнема. Победителем сезона был признан клуб РАП, выигрывавший свой третий титул чемпиона страны.

Турнирная таблица

Запад

Восток

Результаты матчей

Запад

Восток

Источники

Ссылки 
 Сезон 1896/97 (Запад) на сайте voetbalarchieven.nl 
 Сезон 1896/97 (Восток) на сайте voetbalarchieven.nl 

Футбол в Европе в 1896 году
Футбол в Европе в 1897 году
1896 год в Нидерландах
1897 год в Нидерландах